Kyalami – tor wyścigowy w Południowej Afryce
 Kyalami – samochód Maserati